Příjmení Trefil nosí více významných osobností:

 Bohumil Trefil (1901–1974) – český malíř a bankovní úředník
 Lukáš Trefil (* 1988) – český rychlostní kanoista-kajakář
 Václav Trefil (1906–1999) – český malíř